spirytus rektyfikowany (destylowany)
 alkohol metylowy (spirytus drzewny, karbinol)
 spirytus bezwodny (alkohol absolutny)
 spirytus salicylowy
 spirytus skażony (denaturat)
 spirytus surowy
 spirytus techniczny
 spirytus mrówczany
 spirytus mydlany (preparat galenowy)

Zobacz też 
 napój alkoholowy
 bimber